Peter Schulte ist der Name folgender Personen:

* Peter Schulte (Radsportler) (1923–2015), deutscher Radsportler
 Peter Schulte (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Gründungsrektor der Fachhochschule Gelsenkirchen
 Peter Schulte (Fotograf) (* 1965), deutscher Fotograf
 Peter Schulte (Philosoph) (* 1977), deutscher Philosoph und Hochschullehrer 
 Peter Cárdenas Schulte, peruanischer Terrorist